Андоленко — украинская фамилия. Известные носители:
 Андоленко, Карина Вячеславовна (род. 1987) — российская актриса театра и кино.
 Андоленко, Сергей Павлович (1907—1973) — французский военачальник, бригадный генерал.